YDD – vecchio codice valutario ISO 4217 del Dinaro yemenita (ora sostituito dal Rial yemenita-YER), ex valuta dello Yemen del Sud
 ydd – codice ISO 639-3 della lingua yiddish orientale (Israele)